Хольмер (дат., нем., швед. Holmer) — фамилия.

Известные носители 
  (1833—1884) — датский хирург.
  (1924—2004) — датская актриса, лауреат премии «Бодиль» за женскую роль второго плана (1979).
 Хольмер, Йёста (1891—1983) — шведский легкоатлет-десятиборец.
  (род. 1975) — шведский флорболист, игрок Суперлиги Швеции в составе клуба «Варберг».
  (род. 1951) — шведский писатель и переводчик, лауреат Премии Сигне Экблад-Эльд Шведской академии (1999).
  (1906—1967) — шведский художник, чьи работы входят в частности в собрания Национального музея Швеции и стокгольмского Музея современного искусства.
  (1930—2002) — шеф Службы государственной безопасности Швеции (1970—1976).
  (род. 1967) — немецкий спортивный стрелок, чемпионка мира по стрельбе из пневматическй винтовки с 10 м в женском командном разряде (1983).

 Хольмер-Корелль, Карл-Роберт (род. 1986) — шведский актёр.
  (род. 1942) — шведская художница, чьи работы входят в частности в собрание стокгольмского Музея современного искусства.

См. также